Заниолепидовые  — семейство морских лучепёрых рыб из отряда скорпенообразных. В рамках отряда входит в подотряд керчаковидных или рогатковидных (Cottoidei). Распространены в западной части северной Пацифики от Британской Колумбии до Калифорнии.

Описание 
Глубокая выемка между первым и вторым спинными плавниками. Анальный плавник с 3—4 жёсткими лучами. Хвостовой плавник закруглённый или усечённый. Боковая линия одна. Чешуя ктеноидная.

Классификация 
Два подсемейства, два рода с тремя видами:
 Подсемейство Oxylebinae
 Род 
 
 Подсемейство Zaniolepidinae
 Род 
 
 

Ранее оба подсемейства входили в семейство терпуговых (Hexagrammidae).

Примечания 

Рогатковидные
Семейства лучепёрых рыб